

Geografia
 Francia
 Rozet-Saint-Albin – comune dell'Aisne
 Saint-Albin-de-Vaulserre – comune dell'Isère
 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin – comune dell'Alta Saona
 Stati Uniti d'America
 Albin – area non incorporata della Contea di Frederick, Virginia
 Albin – centro abitato della Contea di Laramie, Wyoming

Persone
 Adolf Albin – scacchista rumeno
 Eleazar Albin – naturalista e pittore inglese
 Fred Albin – ingegnere del suono statunitense
 Juan Ángel Albín – calciatore uruguaiano

Altro
 Albin – forma in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Albino
 Albin Vega – barca a vela svedese
 Controgambetto Albin – apertura degli scacchi

Pagine correlate 
 Albino
 Albina